Mrozy (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Mrozy (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
Station Mrozy, een spoorwegstation in Mrozy (powiat Miński)
 Mrozy (powiat Żyrardowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Mrozy (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski